Triodia (plantengeslacht), een geslacht uit de grassenfamilie
Triodia (vlindergeslacht), een geslacht van vlinders uit de familie wortelboorders